Schlacht bei Höchstädt steht für folgende Schlachten:

Spanischer Erbfolgekrieg:
 Erste Schlacht bei Höchstädt, am 20. September 1703 siegten französisch-kurbayerische Truppen über kaiserliche Einheiten  
 Zweite Schlacht bei Höchstädt (Battle of Blenheim), am 13. August 1704 schlug die Große Allianz das französisch-kurbayerische Heer vernichtend 

Zweiter Koalitionskrieg:
 Schlacht bei Höchstädt (1800), am 19. Juni 1800 besiegen Franzosen kaiserliche „österreichische“ Truppen